Over the Top  puede referirse a:

 Moby Dick, título alternativo de esta canción.
 Ober the Top, película de 1918 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
  Over the Top, película de 1987 dirigida por Menahem Golan.
 Over the Top', película de 1997 dirigida por Gwen Martin.
 Over the Top, serie de televisión de 1996 dirigida por Simon Ferguson.
  Over the Top, álbum de estudio del grupo surcoreano Infinite.
 Over the Top, álbum de Cozy Powell.